Sven Clausen er navnet på flere personer:

 Sven Clausen (forfatter og jurist) (1893-1961)
 Sven Clausen (tv-producer) (født 1943)